Николай Галай:
 Галай, Николай Захарович (1901—1980) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Галай, Николай Яковлевич (1903—1969) — русский военный деятель, военный писатель, аналитик и публицист. Участник белого движения.